Die Comarca Alt Empordà (; ) ist eine Verwaltungseinheit in der Provinz Girona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Alt Empordà entstand 1936, als die historische Grafschaft Empordà (deutsch: Ampurien) aufgeteilt wurde. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband grenzt im Westen an die Comarcas Garrotxa und Pla de l’Estany, im Süden an Gironès und Baix Empordà, im Osten mit einer 115 km langen Küste an das Mittelmeer und im Norden an das französische Département Pyrénées-Orientales. Zusammen mit den Comarcas Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Selva und Ripollès bildet die Region das Territorium Comarques gironines.

Alt Empordà liegt im äußersten Osten Kataloniens in einer ausgedehnten Ebene, die von den Flüssen Fluvià und Muga durchflossen wird. Im Norden und Westen befinden sich die Ausläufer der Pyrenäen. Ein Großteil der Küste nimmt der Golf von Roses ein, dessen aufgeschwemmte Küste ein sumpfiges Küstengebiet ist. Hier befindet sich der Naturschutzpark Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, ein wichtiges Rückzugsgebiet für Wasservögel. Im Nordosten, oberhalb des Golfes, ragt die Halbinsel Cap de Creus (Naturpark) ins Mittelmeer.

Die Comarca ist Standort unzähliger Dolmen und einiger Menhire.

Wirtschaft 
Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle der Region, aber auch die Landwirtschaft, die Viehzucht und die Fischerei sind von Bedeutung.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Wappen in der Comarca Alt Empordà
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Website der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 Sehenswürdigkeiten

Comarca in Katalonien
Provinz Girona